Pryłucki ist der Familienname folgender Personen:

 Noah Pryłucki (1882–1941), polnischer Philologe und Politiker 
 Tsevi Pryłucki (1862–1942), polnischer Journalist